Vive per  anni in Liguria, dove si laurea in Lettere all'Università degli Studi di Genova con lode. Si trasferisce quindi a Viareggio, sua città natale. Tra il 2003 e il 2005 si specializza all'Università di Pisa frequentando due master in comunicazione scritta. 

Collabora con importanti case editrici per cui scrive testi scolastici e saggistici.

Opere
(1986)  Fulmineo Memento, Edizioni Giardini.
(2002)  Letteratura - Progetto modulare, Atlas.
(2005)  La magia della scrittura, a cura di Alessandro Lucchini, Sperling & Kupfer.
(2006)  Business writing, a cura di Alessandro Lucchini, Sperling & Kupfer.
(2007)  Invito alla Letteratura, Atlas

Pardini